Parsimonia parsimonia är en ringmaskart som beskrevs av Regenhardt 1961. Parsimonia parsimonia ingår i släktet Parsimonia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
parsimonia